Niemcy:
 Lochhaus – dzielnica Weismain

Zobacz też:
 Lochhausen